minor (gráfelmélet): gráfok közötti speciális reláció
 minor (lineáris algebra): mátrixok egyfajta aldeterminánsa
 minor (akadémia): egyetemi tanulmányok során mellékszak.
 Minor, családnév

Települések
 Minor (Alabama), Amerikai Egyesült Államok
 Minor Creek (Kalifornia)
 Minor Creek (Missouri)

Járművek
 Morris Minor, egykori brit autómodell
 Jawa Minor, egykori csehszlovák autómodell
 Aero Minor, egykori csehszlovák autómodell